Osoby o tym nazwisku:
 Frida Karlsson – szwedzka biegaczka narciarska
 Hans Karlsson (strona ujednoznaczniająca)
 Johan Karlsson (strona ujednoznaczniająca)
 Peter Karlsson (strona ujednoznaczniająca)
 Rikke Karlsson – duńska polityk, samorządowiec i pedagog
 Sofia Karlsson – szwedzka artystka muzyczna, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów

Inne:
 (9623) Karlsson – planetoida z pasa głównego asteroid